Die Estoril Open 2006 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Oeiras. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 29. April bis 7. Mai 2006 statt.

Im Einzel gewann Zheng Jie gegen Li Na mit 6:75, 7:5, Aufgabe. Im Doppel gewann die Paarung Li Ting / Sun Tiantian mit 6:2 und 6:2 gegen Gisela Dulko / María Sánchez Lorenzo.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Oeiras